boa – szal
 Boa – album muzyczny polskiego rapera ReTo, wydany w 2018 r. przez New Bad Label
 BoA (Beat of Angel), właściwie Kwon Boa – południowokoreańska piosenkarka
 Boa (Boinae) – podrodzina węży z rodziny dusicieli
 BOA (Bojowy Oddział Armii) – tajna organizacja oporu przeciwko władzom Związku Radzieckiego (ZSRR)
 BOA (Biuro Operacji Antyterrorystycznych) – jednostka polskiej Policji, przeznaczona do zadań antyterrorystycznych
 BOA (Biuro Obsługi Abonenta)

Zobacz też 
 boa dusiciel – wąż z rodziny dusicieli
 boa kubański – wąż z rodziny dusicieli